Le deuxième pilier peut être :
 le deuxième pilier de l'islam, c'est-à-dire la salat (la prière) ;
 le deuxième pilier de l'Union européenne, c'est-à-dire la politique étrangère et de sécurité commune ;
 le deuxième pilier du système de prévoyance suisse, c'est-à-dire la prévoyance professionnelle.

Voir aussi